Stigter ist der Familienname folgender Personen:

 Aart Stigter (* 1956), niederländischer Leichtathlet
 Gerard Stigter (1936–2021), niederländischer Schriftsteller, Dichter, Essayist und Kunstkritiker, siehe K. Schippers
 Jurgen Stigter (* 1953), niederländischer Schachsammler und Bibliograph
 Miguel Stigter (* 1955), niederländischer Schauspieler